Krivača est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Krivača, un village situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Krivača, un village situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Krivača, un village situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
Krivača, un village situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.